CSKA Moskwa – rosyjski klub sportowy z siedzibą w Moskwie i licznymi sekcjami sportowymi. Klub posiada udziały w niezależnych klubach wywodzących się z piłkarskiej, koszykarskiej i hokejowej sekcji.

Sekcje sportowe i kluby:
 CSKA Moskwa (piłka nożna) – rosyjski klub piłkarski,
 CSKA Moskwa (hokej na lodzie) – rosyjski klub hokejowy,
 CSKA Moskwa (koszykówka) – rosyjski klub koszykarski,
 CSKA Moskwa (piłka siatkowa mężczyzn) – rosyjski męski klub siatkarski,
 CSKA Moskwa (piłka siatkowa kobiet) – rosyjski żeński klub siatkarski.